Iganga (plaats), plaats in Oeganda
 Iganga (district), district in Oeganda